Mulay Muhammad al-Rashid ben Sharif (1631 – Fez, 1672) (en árabe: مولاي الرشيد). Sultán de Marruecos desde 1666 a 1672.

Biografía 
Miembro de la dinastía alauita, Al-Rashid era hermano de Mohámmed I, quien había sucedido como rey al padre de ambos Muley Alí Sharif ben Alí. 

Enfrentado con su hermano por el trono, Al-Rashid resultó vencido y obligado a refugiarse en el Rif donde, tras dos años, se rehízo y sitió a su hermano Mohámmed en la ciudad de Marrakech hasta la muerte de este.

Véase también 
 Ahmad al Abbas

Referencias 

Sultanes y reyes de Marruecos
Dinastía alauí
Políticos de Marruecos del siglo XVII
Sultanes del siglo XVII